Con Pench ci si può riferire a diverse aree naturali protette dell'India:

 Parco nazionale di Pench, nel Maharashtra
  Parco nazionale di Pench, nel Madhya Pradesh
 Pench Tiger Reserve